Джунайд () — арабское имя, имеет две версии перевода. Корень «дж-н-д» объединяет слова на основе глагола «набирать в армию». Однокоренные слова: Джунд аш-Шам, Джундалла. Второй версией перевода является существительное «ком твёрдой земли».
 Джунайд ибн Саба аль-Джухани — сахаб.
 Джунайд — богослов.
 Ширази, Джунаид — персидский художник.
 Джунейд — персидский художник.
 Шейх Джунейд — глава Сефевидского ордена.

Литература 
  

Арабские имена